Bahra ist der Name von geographischen Objekten:

Ortsteile:
 Bahra (Bad Gottleuba-Berggießhübel), Ortsteil der Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Bahra (Hirschstein), Ortsteil der Gemeinde Hirschstein im Landkreis Meißen, Sachsen
 Bahra (Mellrichstadt), Stadtteil und Kirchdorf von Mellrichstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Fließgewässer:
 Bahra (Gottleuba), rechter Zufluss der Gottleuba nahe Bahra, Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Bahra (Streu) – zwei Zuflüsse der Streu im Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern; flussabwärts:
 Bahra (Streu, Nordheim vor der Rhön), rechter Zufluss nach Nordheim vor der Rhön
 Bahra (Streu, Oberstreu), linker Zufluss gegenüber Oberstreu

Bahra ist der Familienname folgender Personen:
 Hadi al-Bahra (* 1959), syrischer Politiker und Diplomat
 Holger Bahra (* 1958), deutscher Fußballtorwart und -trainer

Bahra steht für:
 Bahra (Zeitung), assyrische Zeitung im Irak

Siehe auch:
 Bara